LFR steht als Abkürzung für:
 IATA-Code des internationalen Flughafens von La Fria, Venezuela
 Land- und Forstwirtschaftliches Register

LfR steht als Abkürzung für:
 Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen, inzwischen abgelöst durch die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen

Abkürzung